Karel Černý může být:

 Karel Černý (fotbalista) (1910–?) – československý a český fotbalista
 Karel Černý (herec) (1892–1945) – herecký pseudonym českého herce, režiséra a spisovatele Karla Waltera/Valtra
 Karel Černý (malíř) (1910–1960) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Karel Černý, známější jako Charles Cerny (1892–1965) – francouzský malíř českého původu
 Karel Černý (politik) (* 1965) – český politik, člen ČSSD
 Karel Černý (scénograf) (1922–2014) – český akademický architekt, filmový výtvarník a scénograf, držitel Oscara za výpravu filmu Amadeus
 Karel Černý (spisovatel) (1913–1985) – český spisovatel pro děti a mládež
 Karel Černý (spisovatel  a historik) (1912–1996) – český spisovatel a historik
 Karel Černý (voják) (1914–1991) – pobočník velitele Čs. vojenské mise v SSSR generála Heliodora Píky